Varmahlíð (isl. für Warmer Abhang) ist der Name folgender Orte in Island:

 Varmahlíð (Skagafjörður) in der Gemeinde Skagafjörður
 Varmahlíð (Borgarfjörður) am Borgarfjörður, Westisland